Greilich ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Greilich (1871–1922), deutscher Fabrikant und Politiker 
 Holger Greilich (* 1971), deutscher Fußballspieler
 Tobias Greilich, Gründer der Aktion Hessen hilft
 Wolfgang Greilich (* 1954), deutscher Rechtsanwalt und Politiker